Der Girabola 2000 war die 22. Saison des Girabola, der höchsten Spielklasse im Fußball in Angola. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antraten. Die Saison begann am 18. März und endete am 5. November 2000.

Petro Luanda aus der Hauptstadt Luanda gewann erneut die Meisterschaft. Er gewann zudem den angolanischen Pokal, unterlag danach jedoch im Angolanischen Supercup dem GD Interclube mit 0:1 nach einem 1:1 im Hinspiel. Im Pokalfinale hatte er Interclube zuvor 1:0 bezwungen.

Nachdem im Girabola 1999 noch 16 Mannschaften antraten, wurde die Liga im Jahr 2000 wieder auf 14 Mannschaften reduziert. Der einzige Aufsteiger 1999, Sporting do Bié, musste zum Ende der Saison 2000 wieder absteigen. ARA da Gabela war dagegen für Cambondo do Malanje in den Girabola eingezogen, nachdem Cambondo sich aus finanziellen Gründen aus dem Girabola zurückgezogen hatte. Der angolanische Fußballverband FAF hatte ein Ausscheidungsspiel um den frei gewordenen Ligaplatz zwischen den bestplatzierten Zweitligisten ARA und Independente do Tômbua angedacht, doch lehnte Independente dies ab.

Tabelle

Weblinks 
 Abschlusstabelle 2000 auf der Website der Profiliga Girabola (port.)
 Website zum Girabola 2000 bei der RSSSF

Siehe auch 
 Fußball in Angola
 Girabola

Einzelnachweise 

Girabola-Saison
Fußballsaison 2000